Desertella är ett släkte av svampar. Desertella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Desertella